Osoby o tym nazwisku:
 Ivan Blatný – czeski poeta
 Jan Blatný – czeski lekarz i nauczyciel akademicki
 Pavel Blatný – czeski kompozytor i pianista jazzowy
 Pavel Blatný – czeski szachista